Llistes de municipis d'Espanya